Schlachthof 5 steht für:

 Schlachthof 5 (Film), US-amerikanischer Film von George Roy Hill (1972)
 Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug, Roman von Kurt Vonnegut (1969)